Зои Маклелан (; Ла Хоја, Калифорнија, 6. новембар 1974) америчка је филмска, позоришна и телевизијска глумица.

Меклиланова је најпознатија по улогама десетарке Џенифер Коутс у серији Војни адвокати и посебне агенткиње Мередит Броди у ТВ серији Морнарички истражитељи: Њу Орлеанс.

Спољашње везе 

  

 

	

 
Рођени 1974. 
Амерички глумци
Амерички телевизијски глумци
Амерички позоришни глумци 
Амерички гласовни глумци